Манштейн, Манштайн () — німецьке прізвище.

Відомі носії:
 Христоф Герман фон Манштейн (1711—1757) — пруський генерал-майор, російський військовий
 Еріх фон Манштейн (1887—1973) — німецький воєначальник часів Третього Рейху

Див. також 
  — шляхетний рід
  — вершина місцевості там, де Західні Судети ()

Німецькі прізвища